Literatura
 Dune (pol. Diuna) – powieść Franka Herberta

 Kinematografia
 Dune (polski tytuł: Diuna) – film z 1984 r. w reżyserii Davida Lyncha
 Dune (polski tytuł: Diuna) – miniserial telewizyjny na podstawie powieści Franka Herberta
 Dune (polski tytuł: Diuna) – film z 2021 r. w reżyserii Denisa Villeneuve’a,

 Muzyka
 Dune – ścieżka dźwiękowa do filmu Diuna Davida Lyncha
 Dune – niemiecka grupa muzyczna
 Dune – album grupy Dune
 Dune – album zespołu L’Arc-en-Ciel
 Dune – utwór z albumu zespołu L’Arc-en-Ciel o tej samej nazwie

 Gry komputerowe
 Dune – gra komputerowa z 1992 roku
 Dune II – gra komputerowa z 1992 roku
 Dune 2000 – gra komputerowa z 1998 roku

Zobacz też: Diuna